Японская соккер-лига 1976 Дивизион 1 — 12-й сезон высшего дивизиона Японская соккер-лига Дивизион 1.

Турнирная таблица

Символическая сборная
Сэта, Тацухико
Исии, Сигэми
Киёкумо, Эйдзюн
Араи, Кодзо
Отиаи, Хироси
Комаэда, Мицуру
Фудзисума, Нобуо
Hiroo Abe
Нагаи, Ёсикадзу
Камамото, Кунисигэ
Окудэра, Ясухико

См. также
Вторая японская футбольная лига 1976

Ссылки
RSSSF 

Япония
1976
Спорт в Японии в 1976 году